Aranea undata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea undata De Geer, 1778 est synonyme de Platycryptus undatus (De Geer, 1778) ;
 Aranea undata Olivier, 1789 nec De Geer, 1778 est synonyme de Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Salticidae
Araneidae